Фрэнсис Неник (; p. 1981) — литературный псевдоним немецкого писателя, эссеиста и переводчика. В немецкоязычной литературе его считают большим «незнакомцем». Он также работает фермером.

Жизнь и литературная деятельность 
Фрэнсис Неник вырос в деревне недалеко от Лейпцига. Изучал латынь, археологию и эстетику. В 2012 году был издан его дебютный роман XO — экспериментальная «книга в коробке» с разбросанными страницами в стиле Б. С. Джонсона The Unfortunates. В этом же году награждён Второй премией в конкурсе эссе литературного журнала Edit за Vom Wunder der doppelten Biografieführung.

Ach, bald crashen …, коллекция рассказов со строгими аллитерациями, вышла в свет в 2013. Его второй роман Münzgesteuerte Geschichte был опубликован Fiktion.cc, модельным проектом по сетевой литературе. Этот роман был опубликован параллельно на английском языке под названием Coin-Operated History. В 2016 году Фрэнсис Неник получил стипендию от Культурного фонда Свободного государства Саксония.

20 января 2017 года Фрэнсис Неник запустил долгосрочный литературный онлайн-проект Tagebuch eines Hilflosen (Дневник беспомощного человека), в котором он занимается сроком полномочий Дональда Трампа. В эссе Seven Palms с 2018 он подробно описывает историю дома, в котором Томас Манн жил со своей семьёй в американской ссылке с 1942 по 1952 год.

Многие тексты Неника публикуются под лицензией Creative Commons и поэтому могут быть прочитаны бесплатно.

Библиография 
 E. oder Die Insel (роман). Voland & Quist, Берлин 2021, ISBN 978-3-86391-241-3.
 Die letzten Nachkommen der Flüchtlinge (перевод стихотворения Ашрафа Файяда The Last of the Line of Refugees Descendants). 2019.
 Reise durch ein tragikomisches Jahrhundert. Das irrwitzige Leben des Hasso Grabner (научно-популярный рассказ). Voland & Quist, Дрезден 2018, ISBN 978-3-86391-198-0.
 Wie Amerika auf die Welt kam  (эссе). Katapult — Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft № 11, 2018 ISSN 2509-3053.
 Tagebuch eines Hilflosen | Diary of a Derelict  (эссеистический веб-дневник). The Quandary Novelists, Берлин c 2017/.
 Seven Palms. Das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades, Los Angeles (научно-популярный рассказ с фотографиями Себастьяна Штумпфа). Spector Books, Лейпциг 2018, ISBN 978-3-95905-180-4.
 Tinte auf’n Füller (перевод стихотворения Томаса Мура A Blue Love Song). Poetenladen № 25, 2018.
 Münzgesteuerte Geschichte  (роман). Fiktion.cc, Берлин 2016 ISBN 978-3-95988-031-2 (бесплатно).
 также по-английски: Coin-Operated History . Fiktion.cc, Берлин 2016.
 также под заголовком: Die Untergründung Amerikas. ed.cetera, Лейпциг 2017 ISBN 978-3-944478-06-7.
 Doppelte Biografieführung (научно-популярные рассказы o Хассо Грабнере, Иване Блатном, Николасе Муре и Эдварде Винсенте Сварте). Spector Books, Лейпциг 2016 ISBN 978-3-95905-002-9.
 также по-английски: The Marvel of Biographical Bookkeeping, Readux Books, Берлин 2016 ISBN 978-3-944801-00-1.
 In Praise of an American Egg Wholesaler | Hymne auf einen amerikanischen Eiergroßhändler  (рассказ), Words Without Borders, 2015/.
 Ach, bald crashen die Entrechteten furchtlos gemeingefährliche, hoheitliche Institutionen, jagen kriegserfahrene Leutnants mit Nachtsichtgeräten oder parlieren querbeet Russisch, Swahili, Türkisch und Vietnamesisch, während Xanthippe Yamswurzeln züchtet (аллитературные рассказы с иллюстрациями Галины Киршнер). ed.cetera, Лейпциг 2013 ISBN 978-3-944478-00-5.
 Theorie der sekundären Primärverwertung  (стихи). Zarathustras miese Kaschemme. Magazin für exzentrische Literatur, 2013.
 XO (роман). ed.cetera, Лейпциг 2012 ISBN 978-3-00-037594-1.
 Wie Hunter Mayhem nach Uruguay reiste  (рассказ). Zarathustras miese Kaschemme. Magazin für exzentrische Literatur, 2012.
 Vom Wunder der doppelten Biografieführung  (эссе), 2012.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Неника с множеством оригинальных текстов и английскими переводами, а также обзорами прессы.  проверено 12 сентября 2020/.
 Отрывки из Reise durch ein tragikomisches Jahrhundert , прочитанные Марселем Бейером (19 декабря 2018), проверено 12 сентября 2020.

Немецкие писательницы XXI века
Писатели-модернисты